Stijlfiguur, zie Gnome (stijlfiguur)
Desktopomgeving, zie GNOME
Het Engelse woord voor kabouter.
Gnome (motoren)